Чамбел — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чамбел, Самуэль (1856—1909) — словацкий учёный-языковед, славист, филолог, переводчик.
 Чамбел, Халет (1916—2014) — турецкий археолог и фехтовальщица.